Dungeness kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dungeness (udde), Queensland,

Storbritannien 

 Dungeness (udde), England, Kent, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar